Bartunek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Bartůněk (* 1965), tschechoslowakischer Kanute
 Karl Bartunek (1906–1984), deutscher Beamter und Politiker (GB/BHE)